

Italia 
 Veneto
Chiesa dell'Esaltazione della Santa Croce – Buttapietra
Chiesa dell'Esaltazione della Santa Croce – Pastrengo

 Trentino-Alto Adige
Chiesa dell'Esaltazione della Santa Croce – Postal
Chiesa cimiteriale dell'Esaltazione della Santa Croce o di Santa Apollonia – Spera, frazione di Castel Ivano
Chiesa dell'Esaltazione della Santa Croce – Verdins, frazione di Scena

Repubblica Ceca 
Chiesa dell'Esaltazione della Santa Croce – Prostějov

Russia 
Chiesa dell'Esaltazione della Santa Croce – Astachov
Chiesa dell'Esaltazione della Santa Croce – Kazan'